Kriegisch ist der Familienname folgender Personen:
 Herbert Kriegisch (1930–2011), deutscher Architekt und Hochschullehrer
 Josef Kriegisch (1923–1984), deutscher Jurist und Kommunalpolitiker